Біликівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Біликівська сільська рада — Полтавська область, Миргородський район
 Біликівська сільська рада — Чернігівська область, Козелецький район

Див. також 
 Біликовецька сільська рада